El término español (o su femenino, española) puede hacer referencia a:

 Los españoles, las personas naturales de España.
 Lo perteneciente o relativo a España.
 La nacionalidad española, el vínculo jurídico que liga a una persona física con el Reino de España.
 El idioma español o castellano, una lengua romance.

Asimismo, Español puede referirse a los siguientes equipos deportivos:

 Atlético Español, club de fútbol mexicano, desaparecido en los años 1980.
 Central Español Fútbol Club, equipo de fútbol uruguayo.
 Club Deportivo Español de Buenos Aires, equipo de fútbol argentino.
Club Deportivo Español de Valladolid, equipo de fútbol español fundado en 1924 y fusionado en 1928 con el Real Unión Deportiva para crear el Real Valladolid Deportivo.
 Real Club Deportivo Espanyol, equipo de fútbol español con sede en el municipio de Cornellá de Llobregat, provincia de Barcelona, comunidad autónoma de Cataluña, que fue conocido hasta 1995 como Real Club Deportivo Español.

También, Español, como apellido, puede hacer referencia a las siguientes personas:

 Cleto Torrodellas Español (1868-1939), escritor y poeta español en lengua aragonesa.
 Francesc Español Coll (n.1907), entomólogo español.
 Luis Español (n.1964), escritor hispano-francés.

Del mismo modo, Española puede referirse a los siguientes topónimos:

 Española (Nuevo México), ciudad del estado de Nuevo México (Estados Unidos).
 Española (Ontario), municipio de Ontario (Canadá).
 Isla Española (Galápagos), en Ecuador.
 La Española, isla compartida entre la República Dominicana y Haití.

Además, Española puede hacer referencia a:

 La Española (marca), empresa española de alimentación.

Enlaces externos